Дьяконцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дьяконцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дьяконцево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.